Краснохвостые попугаи () — род птиц семейства попугаевых.

Внешний вид 
Мелкие или средние птицы, длина тела 22-29 см. Тело стройное, слегка вытянутое, на горле или груди у ряда видов чешуйчатый или полосатый рисунок. Хвост длинный ступенчатый, окрашен у некоторых видов с внутренней стороны в красные или коричневые тона. Клюв довольно широкий, с характерным выступом на надклювье. Половой диморфизм у попугаев не выражен, самец и самка окрашены одинаково и имеют равные размеры тела.

Распространение 
Обитают в Южной Америке.

Образ жизни 
Населяют тропические леса, встречаются в субтропической зоне горных лесов на высоте до 3000 м над уровнем моря.

Размножение 
В кладке 4-9 яиц. Молодые вылупляются через 22-28 дней, а покидают гнездо в возрасте 45-60 дней. За период размножения некоторые виды этих попугаев могут сделать два выводка.

Содержание 
Импортируют этих птиц в Европу довольно редко, а отдельные виды — не завозили совсем.

Классификация 
Род включает в себя 24 вида:
 Белогрудый краснохвостый попугай 
 Pyrrhura caeruleiceps Todd, 1947
 Роскошный краснохвостый попугай 
 Синезобый краснохвостый попугай 
 Боливийский краснохвостый попугай 
 Красноплечий краснохвостый попугай 
 Pyrrhura eisenmanni Delgado, 1985
 Буроухий краснохвостый попугай 
 Красноухий краснохвостый попугай 
 Желтокрылый краснохвостый попугай 
Жемчужный краснохвостый попугай Pyrrhura lepida (Wagler, 1832)
 Белоухий краснохвостый попугай 
 Чернохвостый попугай 
 Зеленощёкий краснохвостый попугай 
 Краснохвостый попугай Эль Оро 
 Жемчужный краснохвостый попугай 
 Pyrrhura peruviana Hocking, Blake & Joseph, 2002
 Pyrrhura pfrimeri Ribeiro, 1920
 Синелобый краснохвостый попугай 
 Красноголовый краснохвостый попугай 
 Скалистый краснохвостый попугай 
 Pyrrhura snethlageae Joseph & Bates, 2002
 Pyrrhura subandina Todd, 1917
 Колумбийский краснохвостый попугай

Примечания

Литература 
 Гринёв В. А. Попугаи: Справочное пособие. — М.: Лесная промышленность, 1991. — 334 с ISBN 5-7120-0296-5
https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=RU&avibaseid=EF8A94AAC3F9481E

Домашние попугаи
Говорящие птицы
Роды птиц